Арнау́тович () — фамилия югославянского происхождения.

Известные носители:
  (род. 1956) — югославский гандболист.
 Арнаутович, Златан (1954—2022) — югославский футболист.
 Арнаутович, Илия (1924—2009) — сербский и словенский архитектор.
 Арнаутович, Марко (род. 1989) — австрийский футболист.